Droisy (Eure)
 Droisy (Haute-Savoie)